Camacho - município brasileiro do estado de Minas Gerais
 Arroio Camacho - curso de água do estado de Santa Catarina, no Brasil
 Camacho (futebolista)

Desambiguação